Иван Антонович Мартынов (2 декабря 1929, деревня Болотово, Орловский район, Орловская область, РСФСР, СССР — 13 апреля 2019, Москва, Россия) — советский и российский учёный, специалист в области динамики текстильных машин, доктор технических наук, профессор, ректор Московского текстильного института (1970—2002).

Биография 
Родился Иван Антонович в крестьянской семье. По окончании семилетней школы поступил в Орловский техникум текстильного машиностроения, который окончил с отличием в 1950 г. Затем продолжил получение образования в Московском текстильном институте по специальности «Машины и аппараты текстильной и лёгкой промышленности», который окончил также с отличием и с которым решил связать свою будущую жизнь.

 1955—1958 гг. — аспирант кафедры сопротивления материалов.
 1958 г. — защита кандидатской диссертации на соискание учёной степени кандидата технических наук.
 1976 г. — профессор кафедры сопротивления материалов.
 1963—1966 гг. — декан факультета текстильного машиностроения.
 1967—1970 гг. — проректор по учебной работе.
 1970—2002 гг. — ректор университета.
 2002 г. — избрание учёным советом президентом университета.

Награды, премии 
Лауреат премии Совета министров СССР в области строительства за расширение комплексов и общежитий университета.

Награждён 5 орденами и несколькими медалями. Является почётным доктором Высшей школы машиностроения г. Либерец (Чехословакия), Лодзинского политехнического института (Польша), Технического университета г. Карл-Маркс-Штадт (ныне Хемниц, Германия), ИГТА, СПГУПТиД.

Основные достижения, труды 
На посту ректора университета активно занимался расширением материально-технической базы университета, в годы его ректорства открыты 2 проблемные и 12 отраслевых научных лабораторий.

Иван Антонович опубликовал свыше 300 научных работ, подготовил 7 кандидатов технических наук.

Научные труды 
 Совершенствование пневморапирных ткацких станков / И. А. Мартынов, Б. И. Корнев, В. С. Мазинов, А. В. Мещеряков; под ред. И. А. Мартынова. — Москва: Лёгкая и пищевая промышленность, 1984. — 264 с.
 Приводные системы ткацких станков / И. А. Мартынов, Б. И. Корнев, А. В. Мещеряков и др.; под ред. И. А. Мартынова. — Москва: Легпромбытиздат, 1991. — 272 с.
 Машиностроение: энциклопедия в 40 т. Т. IV-13 : Машины и агрегаты текстильной и лёгкой промышленности / И. А. Мартынов, А. Ф. Прошков, А. П. Яскин и др.; ред.-сост. И. А. Мартынов. — Москва: Машиностроение, 1997. — 608 с.
 Страницы истории / И. А. Мартынов. — Москва: МГТА им. А. Н. Косыгина, 1999. — 108 с.
 Страницы истории / И. А. Мартынов. — 2-е изд., доп. — Москва: МГТА им. А. Н. Косыгина, 1999. — 156 с.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте университета
 Некролог на сайте университета
 После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Мартынов Иван Антонович: некролог в журнале «Материалы и технологии»
 Юбилей И. А. Мартынова: статья в журнале «Известия вузов. Технология текстильной промышленности»

Персоналии по алфавиту
Учёные СССР
Учёные России
Преподаватели Московского государственного текстильного университета имени А. Н. Косыгина
Выпускники Московского государственного текстильного университета имени А. Н. Косыгина
Преподаватели Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)